Rudolf Hansen er navnet på flere personer:

 Rudy Hansen (1888-1977) – dansk atlet (fulde navn: Rudolf Constantin Hansen)
 Rudolf Hansen (atlet) (1889-1929) – dansk atlet (fulde navn: Rudolf Carl Hansen)
 Rudolf Hansen (modstandsmand) (1890-1945) – dansk bankdirektør og modstandsmand (fulde navn: Hans Nelius Ebbe Rudolf Hansen)
 Rudolph Hansen (1947-2006) – dansk musiker, medlem af The Defenders